Mændenes sprintkonkurrence i langrend ved Vinter-OL 2022 blev afholdt den 8. februar i Kuyangshu Nordic Center og Biathlon Center i Zhangjiakou.

Stævnet blev vundet af Johannes Høsflot Klæbo fra Norge, som forsvarede sin titel fra 2018. Sølvvinderen i 2018, Federico Pellegrino, vandt igen sølvmedaljen. Alexander Terentyev, der repræsenterer den russiske olympiske komité, vandt bronzemedaljen. Dette var hans første olympiske medalje.

Resultater

Kvalifikation 
Kvalifikation blev afholdt kl. 16:45.

Kvartfinale 
Kvartfinale 1

Kvartfinale 2

Kvartfinale 3

Kvartfinale 4

Kvartfinale 5

Referencer 

Langrend under vinter-OL 2022